Petrilli est un patronyme porté notamment par :

 Augusto Petrilli (1974-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Giuseppe Petrilli (1913-1999), professeur et commissaire européen italien ;
  (1838-1914), magistrat et homme politique italien ;
  (1892-1971), homme politique italien ;
 Savina Petrilli (1851-1923), religieuse italienne ;
  (1954-), sociologue et philosophe italienne ;
 Vincenza Petrilli (1990-), archère handisport italienne.

Patronyme italien